Baijnath, Himachal Pradesh
 Baijnath, Uttarakhand